Le Monaco est une salle de cinéma française située sur la commune de Thiers dans le département du Puy-de-Dôme en France.

Présentation 
Le cinéma est situé dans la cité médiévale de Thiers, au 17 rue Conchette. Il comporte trois salles pour un total de 241 fauteuils. La plus grande salle (salle n°1), comporte 160 sièges. Ces derniers ont été remplacés en .

Notes et références 

Salle de cinéma en Auvergne-Rhône-Alpes
Culture à Thiers